Pułki dragonów noszące numer „7”:

Austro-węgierskie
 7 Lekki Pułk Dragonów (1798–1802) → 2 Pułk Dragonów (1802–1860) → 10 Pułk Kirasjerów (1860–1867) → 10 Pułk Dragonów (1867–1873) → 15 Pułk Huzarów
 7 Pułk Dragonów (1867–1918)

Niemiecki:
 7 Pułk Dragonów (Westfalski)